Veli-Matti Olavi Lindström (ur. 15 listopada 1983 w Nastoli) – fiński skoczek narciarski, srebrny medalista olimpijski, srebrny medalista mistrzostw świata w lotach oraz czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
W Pucharze Świata w skokach narciarskich zadebiutował 1 stycznia 1999 podczas konkursu w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajął 47. miejsce. W sezonie 1998/1999 wystartował jeszcze trzykrotnie, lecz nie zdołał wywalczyć punktów i nie został uwzględniony w klasyfikacji generalnej. Na początku lutego 1999 wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym. W sezonie 1999/2000 wystartował w jednych zawodach – 5 marca 2000 w Lahti zajął 48. miejsce. Dwa miesiące wcześniej zdobył brązowy medal w konkursie drużynowym na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie.

Przełom w karierze Lindströma nastąpił w sezonie 2000/2001, kiedy zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej. Już w pierwszych zawodach cyklu, 24 listopada w Kuopio zajął szóste miejsce, zdobywając tym samym swoje pierwsze pucharowe punkty w karierze. W dwóch kolejnych konkursach w tej samej miejscowości nie zdołał jednak zdobyć punktów. W klasyfikacji końcowej 49. edycji Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na 19. pozycji po tym, jak zajął 21. miejsce w Oberstdorfie, 24. miejsce w Ga-Pa oraz 24. miejsce w Bischofshofen. Do zawodów w Innsbrucku nie zakwalifikował się. Blisko miesiąc później wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Karpaczu, gdzie zdobył złote medale zarówno w konkursie indywidualnym jak i drużynowym. Na początku marca 2001 po raz pierwszy stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując drugie miejsce podczas lotów w Oberstdorfie. W zawodach tych Finowie zajęli wszystkie miejsca na podium: zwyciężył Risto Jussilainen, drugi był Lindström, a trzecie miejsce zajął Matti Hautamäki. 4 marca 2001 Lindström był ósmy. Punktował także w trzech kolejnych konkursach PŚ, najlepszy wynik uzyskując 9 marca w Trondheim, gdzie był szósty. W ostatnich zawodach sezonu – 18 marca w Planicy zakończył rywalizację na 31. pozycji.

W sześciu pierwszych konkursach sezonu 2001/2002 Lindström zdobywał punkty, trzykrotnie plasując się w czołowej dziesiątce: 24 listopada w Kuopio i 8 grudnia w Villach był dziewiąty, a 15 grudnia w Engelbergu zajął ósme miejsce. Jednak już 16 grudnia, podczas drugich zawodów w Szwajcarii Fin odpadł po pierwszej serii, kończąc konkurs na 34. pozycji. W Predazzo w dniach 21 i 22 grudnia zajął odpowiednio 26. i 19. miejsce. Trzy pierwsze konkursy 50. Turnieju Czterech Skoczni zakończył poza pierwszą trzydziestką, a w Bischofshofen zajął 26. miejsce. Najlepszy wynik w tym sezonie uzyskał w Willingen, gdzie zajął trzecie miejsce, ustępując tylko Svenowi Hannawaldowi oraz Mattiemu Hautamäkiemu. Punktował także w obu zawodach w Zakopanem, jednak do Hakuby i Sapporo nie pojechał. Wystartował na igrzyskach olimpijskich w Salt Lake City, gdzie w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni zajął piąte miejsce. Na dużym obiekcie uplasował się na 37. miejscu. Mimo to wystartował także w konkursie drużynowym, w którym Finowie przegrali walkę o złoty medal z reprezentantami Niemiec o 0,1 punktu. W obu seriach konkursu drużynowego Lindström uzyskał najsłabsze wyniki w ekipie fińskiej. 2 marca 2002 roku 20. miejsce w konkursie PŚ w Lahti, dwa tygodnie później był siódmy w Trondheim, a 17 marca w Oslo zajął 24. miejsce. W sezonie tym odbywały się także mistrzostwa świata w lotach w Harrachovie, gdzie Lindström zajął czwarte miejsce, tracąc do brązowego medalisty - Mattiego Hautamäkiego – 0,8 punktu.

Na początku sezonu 2002/2003 zajął 31. miejsce w Ruce, a w trzech kolejnych konkursach nie wystartował. W Titisee-Neustadt w dniach 14 i 15 grudnia zajął 23. i 33. miejsce. W dziewięciu kolejnych konkursach zdobywał punkty, w tym był jedenasty w Oberstdorfie, czternasty w Ga-Pa, w Innsbrucku zajął 25. miejsce, a w Bischofshofen uplasował się jedno miejsce niżej, co dało mu piętnaste miejsce w 51. Turnieju Czterech Skoczni. Po nieudanych występach w Hakubie i pierwszym konkursie w Sapporo, gdzie nie zakwalifikował się do drugiej serii konkursów, w każdym kolejnym starcie punktował. Pod koniec lutego 2003 zajął ósme miejsce w konkursie indywidualnym na normalnej skoczni podczas mistrzostw świata w Val di Fiemme. Był to jego jedyny start na tych mistrzostwach. Najlepsze wyniki tego sezonu uzyskał 22 i 23 marca 2003 podczas lotów w Planicy, gdzie zajmował piąte miejsce. Dzień przed pierwszym konkursem indywidualnym, 21 marca odbyły się zawody drużynowe, w których Finowie z Lindströmem w składzie zajęli pierwsze miejsce. W pierwszej serii tych zawodów Lindström ustanowił swój rekord życiowy, skacząc 225,5 m. Na treningu przed tymi zawodami Fin skoczył nawet dalej – 232,5 m, ale nie ustał tego skoku. Skok ten był dłuższy niż ówczesny rekord świata w długości skoku narciarskiego, jednak z powodu upadku nie został uznany. Gdyby skok został zaliczony, to Lindström byłby pierwszym zawodnikiem w historii, który osiągnął ponad 230 m. W klasyfikacji generalnej PŚ zajął ostatecznie 22. miejsce.

Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2003/2004, kiedy to zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej. Rywalizację zaczął od zajęcia trzeciego miejsca w obu zawodach w Ruce – 28 i 29 listopada 2003. Wystartował we wszystkich kolejnych konkursach, a najlepszy wynik sezonu osiągnął 4 stycznia 2004 w Innsbrucku, kiedy zajął drugie miejsce, przegrywając tylko z Peterem Žontą. W lutym 2004 wystąpił na mistrzostwach świata w lotach w Planicy, gdzie indywidualnie był ósmy, a wspólnie z Tamim Kiuru, Mattim Hautamäkim i Janne Ahonenem zdobył srebrny medal w konkursie drużynowym.

W kolejnych sezonach uzyskiwał słabe wyniki. W sezonie 2004/2005 punkty zdobył tylko w dwóch pierwszych konkursach w Ruce, zajmując 27. miejsce. Z dorobkiem ośmiu punktów zajął 77. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Rok później nie wywalczył żadnego punktu. Sezon 2006/2007 zaczął od zajęcia czwartego miejsca w Ruce (24 listopada 2006), a tydzień później w Lillehammer był dwunasty. W kolejnych startach punkty zdobywał jednak sporadycznie. Najlepszym wynikiem Fina w drugiej części tego sezonu był 15. miejsce w Titisee-Neustadt (3 lutego 2007). W klasyfikacji generalnej zajął 34. miejsce. W kolejnych dwóch edycjach Pucharu Świata łącznie czterokrotnie zdobywał punkty, co dało mu odległe pozycje w klasyfikacji generalnej.

W sezonach 2009/2010 i 2010/2011 startował wyłącznie w zawodach Pucharu Kontynentalnego, jednak i tam nie odnosił większych sukcesów.

Veli-Matti Lindström reprezentuje klub Lahden Hiihtoseura.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty V. M. Lindströma na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa świata juniorów

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 10.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Letniego Pucharu Kontynentalnego 
  Trondheim – 23 sierpnia 2003 (2. miejsce)
  Trondheim – 24 sierpnia 2003 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Fińscy medaliści olimpijscy
Fińscy skoczkowie narciarscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1983